Il doppio del torneo di tennis Countrywide Classic 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Brent Haygarth e Kent Kinnear che hanno battuto in finale Scott Davis e Goran Ivanišević 6-4, 7-6.

Teste di serie

 John Fitzgerald /  Mark Woodforde (quarti di finale)
 David Adams /  Jeff Tarango (primo turno)

 Rick Leach /  Scott Melville (quarti di finale)
 Piet Norval /  Marcos Ondruska (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Countrywide Classic 1995
ATP Tour 1995